pop, popzene rövidítése
 Pop, a U2 albuma
 package on package, POP
 Pop!, brit együttes
 Pop pekcsei király